Louis le Grand, en l'honneur du roi Louis XIV de France, peut désigner : 

 Place Louis-le-Grand, ancien nom de la place Bellecour à Lyon ;
 Place Louis-le-Grand, ancien nom de la place Vendôme à Paris.